__notoc__

Courrier 

 Correspondance, dans le privé : ensemble des courriers échangés entre deux personnes.
 Correspondance, en littérature : genre épistolaire.

Transports 

 Correspondance : étape nécessitant de changer de ligne, dans un voyage en transports en commun.
 Plate-forme de correspondance : aéroport choisi par une compagnie pour y faire transiter une partie notable de ses vols et y assurer des correspondances rapides et garanties.

Mathématiques 

 Correspondance : autre désignation pour une fonction multivaluée, c'est-à-dire une relation binaire. En particulier, une correspondance biunivoque est une fonction bijective.

Informatique 

 La mise en correspondance, dans le domaine du traitement de l'image acquise par caméra (éventuellement stéréoscopique) pour une vision par robot ou d'une vision par ordinateur cherche notamment à résoudre les problèmes de recalage d'images

Arts 
 Correspondances est un sonnet de Charles Baudelaire.
 Correspondance, nouvelle de Guy de Maupassant.
 Correspondances est un album de jazz de François Raulin et Stéphan Oliva.

Publication 
 Correspondance est une publication du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) à Montréal (Canada, Québec)

Voir aussi

Sciences 

 Correspondance AdS/CFT : conjecture de la théorie des cordes.
 Correspondance de Curry-Howard : relation entre la logique mathématique et l'informatique.
 Correspondance de Galois : relation dans la théorie des ordres, en mathématiques.
 Principe de correspondance : principe de physique quantique.
 Théorie de la vérité-correspondance : théorie de la philosophie.

Divers 

 Analogies et correspondances : doctrine des corrélations entre toutes les parties du Monde, par sympathie, parenté, identité symbolique, proportion.
 Correspondance locale de presse : activité de journaliste.
 Doctrine des correspondances : une des théories fondamentales de l'hermétisme.

Références